Волода́рская — женская форма русской фамилии ) и топоним:

 Фамилия 
 Володарская, Екатерина Семёновна (1918—2003) — советская казахская театральная актриса, педагог.
 Володарская, Людмила Иосифовна (род. 1945) — советский и российский переводчик и литературовед.

Двойная фамилия 
 Авдошина-Володарская, Нина Андреевна (род. 1937) — советская певица (сопрано), народная артистка РСФСР (1984). Топоним 
 Володарская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Володарская — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Володарская — прежнее название платформы Сергиево Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.

 См. также